La Gamma Ethniki 1986-1987 è la 12ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1987-1988
      Retrocesse in Delta Ethniki 1987-1988

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1987-1988
      Retrocesse in Delta Ethniki 1987-1988

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1986
Calcio nel 1987